Fridolín nebo Fridolin je mužské jméno, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Svatý Fridolín nebo také Fridolín ze Säckingenu († 538) – irský misionář působící v Německu
 Fridolin Anderwert (1828–1880) – švýcarský politik, advokát a soudce
 Fridolin Ambongo Besungu (* 1960) – konžský římskokatolický duchovní, kapucín a biskup bokungsko-ikelský
 Fridolín Hoyer (1868–1947) – český vzpěrač a kulturista, zakladatel těžké atletiky v Čechách
 Fridolin Krasser (1863–1922) – český paleobotanik německé národnosti a profesor pražské německé techniky
 Fridolin Leiber (1853–1912) – německý malíř
 Fridolín Macháček (1884–1954) – český muzeolog, archivář a historik
 Fridolin Karl Puhr (1913–???) – rakouský důstojník SS a vojenský lékař v koncentračním táboře Dachau
 Fridolin Sandberger, celým jménem Carl Ludwig Fridolin rytíř von Sandberger (1826–1898) – německý geolog, paleontolog a mineralog
 Fridolin von Senger und Etterlin, celým jménem Fridolin Rudolf Theodor rytíř a šlechtic von Senger und Etterlin (1891–1963) – německý generál
 Fridolin Karl Leopold Spenner (1798–1841) – německý botanik a vysokoškolský učitel
 Fridolín Šejnoha (1888–1946) – český hudební skladatel, autor kupletů a kabaretních písní
 Fridolín Šlachta (1901–1965) – český historik
 Fridolin Tschudi (1912–1966) – švýcarský spisovatel
 Fridolin Wilhelm Volkmann (1821–1877) – český filosof a psycholog
 Fridolín Zahradník (1935–2015) – český řeckokatolický kněz a tajně vysvěcený ženatý biskup skryté církve
 Frido Mann, vlastním jménem Fridolin Mann (* 1940) – německý psycholog a spisovatel
 Otto Fridolin Fritzsche (1812–1896) – německý protestantský teolog a profesor curyšské univerzity
 Štěpán Fridolín (asi 1430–1498) – německý františkán